Označení klasická hudba může mít širší nebo užší význam: 
 Klasická hudba někdy taky označovaná jako vážná, hudba vycházející z evropské tradice renesance, baroka, klasicismu a romantismu
 Klasicismus (hudba), správnější a přesnější označení je klasicistní hudba, hudba ve stylu klasicismu
 i když neevropské kultury nevytvořily tradici srovnatelnou s evropskou klasickou hudbou, mluví se někdy i u nich o klasické (staré) hudbě (arabská klasická hudba, indická klasická hudba, turecká klasická hudba, čínská klasická hudba)